Pedro Correa Ovalle (Santiago, 21 de junio de 1864 - 13 de mayo de 1945), fue un agricultor vitivinícola, director de empresas, senador y vicepresidente del senado chileno.

Origen familiar y primeros años 

Hijo de José Gregorio Correa Albano y Delia Ovalle Barros. 

Era bisnieto de Juan Albano Pereira Márquez; sobrino de Bonifacio y Vicente Correa Albano; primo de Elías Fernández Albano, Diego Vergara Correa, José Bonifacio Vergara Correa, Guillermo Correa Vergara, Pedro Nolasco Cruz Vergara, Luis Correa Vergara y Francisco Javier Correa Errázuriz.

Se educó en el colegio San Ignacio y posteriormente humanidades en el colegio de los Padres Franceses de la Alameda. En 1880 ingresó a la Universidad de Chile,  titulándose de abogado, el 10 de enero de 1885, a la edad de 21 años.

La vitivinicultura 
La industria vitivinícola fue su preferida, viajando por Europa y estudiando este tema.Durante su estadía en el viejo continente estudió la "organización de la enseñanza en las Escuelas Agrícolas". El Gobierno de Chile y dando mérito a los esfuerzos de él, le hizo contratar para Chile a un profesor de Etnología.

Fue agricultor vitivinícola en el valle de Lontue, donde formó desde joven parte de la Viña San Pedro. Otra de sus propiedades fue el Fundo San Javier de Malloco, ubicado en la comuna de Peñaflor, el cual fue vendido al Estado para ser subdivido en parcelas para el arribo de colonos alemanes, en su mayoría católicos de Baviera, quienes iniciaron el desarrollo urbano y agropecuario de la localidad de Malloco.

Cargos directivos 
Ocupó diferentes cargos en el sector privado destacando los siguientes:
Fundador de la Sociedad Vinos de Chile
Director de las Sociedades y Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino
Director de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA
Presidente de la Junta de Vigilancia de las Escuelas Agrícolas de la República
Presidente de la Quinta Normal de Santiago
Consejero de Ferrocarriles del Estado en 1914.
Presidente y director del Banco de Chile
Vicepresidente de la Compañía Frutera Sud-Americana, 1936.
Director de la Sociedad Anónima Comercial Saavedra Bénard,  periodo 1939 a 1942 (desde los 75 a los 78 años de edad).
Socio honorario del Club de La Unión de Santiago de Chile.
También fue activo colaborador en distintos artículos de prensa, enfocados en los temas agrícolas y vitivinícolas, especialmente a través de su cargo como director de la Sociedad Nacional de Agricultura.

Vida pública 

Fue dirigente del partido conservador por la provincia de Talca. Ocupó el cargo de senador electo durante 18 años en tres periodos; dos periodos por Talca y uno por Linares.Fue elegido senador de la provincia de Talca por el periodo 1912-1918,  integrando la Comisión Permanente de Guerra y Marina, la Comisión Permanente de Industria y Obras Públicas y la Comisión Permanente de Presupuestos

Fue reelecto senador de la provincia de Talca para el periodo 1918-1924, esta vez siendo vicepresidente del Senado el 26 de marzo de 1924. En este período legislativo integró la comisión permanente de presupuestos, comisión permanente de hacienda y la comisión de presupuestos municipales.

Fue elegido senador por la provincia de Linares, para el periodo legislativo 1924-1930. Ocupó la presidencia de la comisión mixta del congreso nacional. Ocupó este cargo de senador hasta la disolución del congreso nacional ocurrida el 11 de septiembre de 1924, por decreto de la Junta de Gobierno de 1924 cuando se exilió al presidente Arturo Alessandri Palma y posteriormente se formó una nueva Junta de Gobierno de 1925,  presidida por Emilio Bello Codesido para el retorno de Alessandri Palma.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio en Santiago el 11 de diciembre de 1890 con María Luisa de los Dolores Ugarte Ovalle, nacida en 1867, muerta el 6 de abril de 1946 (hija de Juan Agustín Ugarte Guzmán, hacendado, diputado por el Partido Conservador y miembro de la Unión Católica, y de Sofía Ovalle Vicuña) Fueron sus hijos:

 Rafael Correa Ugarte, nació en Santiago el 2 de abril de 1893. Contrajo matrimonio con Blanca Larraín Cotapos.
 Pedro Luis Correa Ugarte, nació en Santiago el 1 de junio de 1894. Contrajo matrimonio con Laura Errázuriz Quesney.
 Estanislao Correa Ugarte, nació en Santiago el 8 de octubre de 1895. Contrajo matrimonio con Clemencia Larraín Morandé.
 Jorge Correa Ugarte, nació en Santiago el 23 de septiembre de 1896, murió el 10 de septiembre de 1986, 4.º conde de Maule. Soltero y sin sucesión.
 Toribio Germán Correa Ugarte, nació en Santiago el 2 de mayo de 1898. Contrajo matrimonio con Isabel Salas González.
 María Clemencia Correa Ugarte, nació en Santiago el 26 de noviembre de 1899, murió en Santiago el 18 de noviembre de 1990. Contrajo matrimonio con Federico Elton Álamos.
 María Luisa Correa Ugarte, nació en Santiago en 1901, murió en Santiago el 20 de marzo de 1986. Contrajo matrimonio con Florencio Guzmán Larraín. Ellos son los padres de la actriz Delfina Guzmán.
 Cecilia Correa Ugarte, nació en Santiago en 1904. Contrajo matrimonio con Eduardo Gildemeister Bechevel.
 Miguel Correa Ugarte, nació en Santiago en 1906.
 Gonzalo Correa Ugarte, nació en Santiago en 1909.

Antepasados

Véase también 
 Arturo Alessandri Palma
 Francisco Valdés Vergara
 Emilio Bello Codesido
 República Parlamentaría
 Lontue
 Viña San Pedro

Referencias

Enlaces externos 

 Historia del Vino Chileno
 Colonia Alemana de Peñaflor recuerda sus orígenes 

Nacidos en Santiago de Chile
Fallecidos en Santiago de Chile
Abogados de Chile
Alumnado de la Universidad de Chile
Senadores del XXX Período Legislativo del Congreso Nacional de Chile
Senadores del XXXI Período Legislativo del Congreso Nacional de Chile
Senadores del XXXV Período Legislativo del Congreso Nacional de Chile
Conservadores de Chile